Jozef Israëlstraat (Paramaribo), een straat in Suriname
 Jozef Israëlstraat (Bergen), een straat in Nederland
 Jozef Israëlstraat (Nijmegen), een straat in Nederland
 Jozef Israëlstraat (Schagen), een straat in Nederland